

Cinema 
Rat Race – film del 2001 diretto da Jerry Zucker
The Rat Race – film del 1960 diretto da Robert Mulligan

Letteratura 
The Rat Race – romanzo del 1950 di Jay Franklin

Musica 
Rat Race – EP del 2013 degli Enter Shikari
Rat Race – singolo del 2013 degli Enter Shikari
Rat Race – singolo del 2007 degli Skindred
Rat Race – album del 1990 dei Child's Play